Подводные лодки типа «Астьют» () — тип британских атомных подводных лодок. На 2014 год, являются наиболее современным типом подводных лодок ВМС Великобритании. Спроектированы во второй половине 1990-х годов, стали дальнейшим развитием подводных лодок типа «Трафальгар». По состоянию на сентябрь 2020 года, в строй вступили 4 лодки типа «Астьют». Ещё три лодки проекта строятся, плюс на одну подписан контракт.

Представители

Сравнительная оценка

Примечания

Литература 
 S.Saunders. Jane’s Fighting Ships 2004—2005 — Jane’s Information Group Limited, 2005. ISBN 0-7106-2623-1

Ссылки 

Подводные лодки типа «Астьют»